Als Schillerschule, Friedrich-Schiller-Schule, Schiller-Gymnasium oder Friedrich-Schiller-Gymnasium werden folgende Lehranstalten in Deutschland bezeichnet:

Baden-Württemberg 
 Schillerschule in Bad Cannstatt (Grund- und Werkrealschule)
 Schillerschule in Brühl (Grund- und Werkrealschule)
 Schillerschule in Ettlingen (Grund- und Werkrealschule)
 Schiller-Gymnasium in Heidenheim an der Brenz
 Friedrich-Schiller-Gymnasium Ludwigsburg
 Friedrich-Schiller-Gymnasium in Fellbach
 Schillerschule Mannheim, Grundschule in Mannheim-Neckarau
 Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach am Neckar
 Schiller-Gymnasium in Offenburg
 Schiller-Gymnasium in Pforzheim
 Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pfullingen
 Schillerschule in Spaichingen (Grund- und Werkrealschule)

Bayern 
 Schillerschule in Augsburg-Lechhausen (Grund- und Mittelschule)
 Schiller-Gymnasium in Hof an der Saale
 ein städtisches Schulgebäude im Stadtteil Sanderau in Würzburg, das von 2003 bis 2013 die Außenstelle der Beruflichen Oberschule Kitzingen beherbergte

Berlin 
 Schiller-Gymnasium in Berlin-Charlottenburg
 Schiller-Gymnasium in Berlin-Lichterfelde
 Friedrich-Schiller-Grundschule in Berlin-Mahlsdorf

Brandenburg 
 Goethe-Schiller-Gymnasium in Jüterbog
 Friedrich-Schiller-Gymnasium in Königs Wusterhausen

Hessen 
 ehemalige Schillerschule, heute Dorfmuseum Erzhausen in Erzhausen
 Schillerschule in Frankfurt am Main
 Schillerschule in Offenbach am Main (Gesamtschule)

Niedersachsen 
 Schiller-Gymnasium Hameln, das älteste Gymnasium der Stadt Hameln
 Schillerschule (Hannover), Gymnasium in Hannover
 Schiller-Oberschule Sarstedt in Sarstedt
 Friedrich-von-Schiller-Schule in Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen 
 Schiller-Schule, ein Gymnasium in Bochum

 Schiller-Gymnasium in Köln-Sülz
 Schillergymnasium in Münster
 Schiller-Gymnasium Witten

Saarland 
 Schillerschule in Bexbach, siehe Liste der Baudenkmäler in Bexbach

Rheinland-Pfalz 
 Schillerschule Oggersheim, Grundschule in Ludwigshafen-Oggersheim

Sachsen 
 Schiller-Gymnasium in Bautzen
 Schillerschule in Dresden-Loschwitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Loschwitz
 Friedrich-Schiller-Schule, Gymnasium in Leipzig
 Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna
 Schillerschule in Radebeul (Grundschule)

Schleswig-Holstein 
 Friedrich-Schiller-Gymnasium in Preetz

Thüringen 
 Friedrich-Schiller-Gymnasium in Eisenberg
 Friedrich-Schiller-Schule in Erfurt
 ehemalige/s Schillerschule/Friedrich-Schiller-Gymnasium, heute Zabel-Gymnasium in Gera
 Friedrich-Schiller-Gymnasium in Weimar
 Friedrich-Schiller-Gymnasium in Zeulenroda

Liste (Schulen nach Namensgeber)